Nicolaas van Joinville (overleden in 1476) was van 1470 tot aan zijn dood heer van Joinville. Hij behoorde tot het Huis Lotharingen.

Levensloop 
Nicolaas was de derde zoon van graaf Ferry II van Vaudémont uit diens huwelijk met hertogin Yolande van Lotharingen.

Na de dood van zijn vader in 1470 erfde zijn oudere broer René II het graafschap Vaudémont, terwijl hijzelf heer van Joinville werd. Kort nadien kwam hij ook in het bezit van de heerlijkheid Bauffremont.

Nicolaas overleed in 1476, ongehuwd en zonder kinderen na te laten. Zijn bezittingen werden hierdoor geërfd door zijn broer René II.

Heer van Joinville
Huis Lotharingen
Persoon in de 15e eeuw